
Termin -{R46}- ima više značenja.

 R-oznake, R46: Može uzrokovati genske mutacije
 R46 put (Južna Afrika), autoput